Lunghin steht für folgende geographischen Objekte in der Schweiz:

 Piz Lunghin (), Berg in Graubünden
 Pass Lunghin, Gebirgspass in Graubünden
 Lunghinsee (auch Lägh dal Lunghin), Quellsee des Inn in Graubünden